Teya bezeichnet:

 Teya (Kanasín), Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán, Municipio Kanasín
 Teya (Teya), Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán, Verwaltungssitz des gleichnamigen Municipios
 Municipio Teya, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Teià, spanisch Teyá, Gemeinde der spanischen Provinz Barcelona
Siehe auch:
 Taya
 Teja (Begriffsklärung)
 Taia